Galaad, parfois orthographié Gilead ou Galahad, est un nom propre d'origine biblique.

Toponymie 
 Galaad (Jordanie) est une région montagneuse de l'actuelle Jordanie désignée ainsi dans la Bible.
 Galahad est un village du Comté de Flagstaff situé dans la province canadienne d'Alberta.

Personnages légendaires ou de fiction

Personnages de la Bible 
Galaad est l'arrière-petit-fils de Joseph fils de Jacob (Jacob→Joseph→Manassé→Machir→Galaad) (, ).
 Galaad est l'un des membres de la lignée des fils de Gad fils de Jacob ().
 Galaad est le père de Jephté l'un des juges d'Israël ().
 Le Baume de Galaad mentionné dans la Bible qui cite un baume transporté par les caravanes de Galaad jusqu'en Égypte (). Ce baume biblique a donné son nom à un negro spiritual titré  , le baume de Galaad étant supposé calmer toutes les douleurs.

Personnages d’œuvres littéraires

Légende arthurienne 
Galaad (légende arthurienne) est le nom d'un des héros de la légende arthurienne, fils de Lancelot.

Littérature contemporaine 
Galaad est un des personnages du roman de médiéval-fantastique écrit en 2000 : L'Heure des elfes.
 Galaad est le nom d’un héros de la série Camelot 3000 dont le scénario reprend la trame de la légende arthurienne.
L'oncle Galahad est le personnage principal du roman Galahad at Blandings traduit en français Oncle Galahad au château de Blandings, écrit par Pelham Grenville Wodehouse et paru en 1965.
 Galaad est un des deux héros du roman Apologie de la passivité (1999) de Karin Bernfeld.

Audiovisuel 
 Galaad est le pseudonyme d'un personnage principal du film Kingsman joué par Colin Firth (2015).
Galaad est un knightmare dans le manga/animé Code Geass

Jeu vidéo 
 Galaad est le personnage principal du jeu vidéo The Order: 1886

Autres usages dans des productions culturelles

Titres de films 
 The Adventures of Sir Galahad est le titre d'une série de films réalisés par Spencer Gordon Bennet avec George Reeves en 1949. 
 Kid Galahad (Le Dernier Combat) est le titre d'un film réalisé par Michael Curtiz sorti en 1937.
 Kid Galahad (Un direct au cœur) est le titre d'un film réalisé par Phil Karlson sorti en 1962, avec Elvis Presley.

Musique 

Galahad est le nom d'un groupe de rock progressif anglais.
 Galaad est le nom d'un groupe de rock progressif suisse.
The Saints est un groupe australien d'abord nommés Kid Galahad and the Eternals.
 Sweet Sir Galahad chanson écrite par Joan Baez

Jeu vidéo 
 The Legend of Galahad est le nom d'une réédition d'un jeu vidéo d'action/plates-formes paru sous le nom de Leander en 1991.
La Forteresse de Galahad est un des lieux parcourus dans le jeu vidéo Xenoblade Chronicles de Monolith Soft.

Littérature 

 Sir Galahad, nom de plume de Bertha Eckstein-Diener ;
 Galaad est un terme signifiant la lumière en langage elfique dans la trilogie de Tolkien, Le Seigneur des anneaux.
 Galaad ou, dans la première traduction, Gilead, est le nom du pays où se déroule le roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate.

Astronomie 
 (2082) Galahad est le nom d'un astéroïde découvert le .

Divers 
Galaad est une suite de logiciels de conception et fabrication assistée par ordinateur (FAO).
Galahad est une marque de bière vendue à Aldi Royaume-Uni, comme étant une lager.

 Sir Galahad, d'un navire de transport de troupes britannique (démantelé) ayant participé à la guerre des Malouines en 1982 ;
 L'école de Galaad est le nom donné au centre de formation des témoins de Jéhovah.
'Galahad', cultivar de rosier aux fleurs blanches.

Voir aussi